FTSE MIB ist ein italienischer Leitindex der 40 führenden italienischen Aktiengesellschaften, die an der Borsa Italiana in Mailand gehandelt werden. FTSE MIB steht für Financial Times Stock Exchange und Milano Italia Borsa. Es handelt sich im Gegensatz zum DAX um einen Kursindex, Dividenden fließen nicht in den Index ein.

Berechnung 
Der FTSE MIB Index umfasst die 40 wichtigsten italienischen Unternehmen und deckt fast 80 Prozent der inländischen Marktkapitalisierung ab. Um in den Index aufgenommen zu werden muss das Unternehmen finanziell handlungsfähig sein, eine hohe Liquidität aufweisen, auf der italienischen Börse (Borsa Italiana) gehandelt werden und mindestens 30 Prozent Streubesitz haben. Die Auswahl erfolgt dabei anhand einer sogenannten Industry Classification Benchmark (ICB).

Der Index wird nicht um Dividendenzahlungen bereinigt. Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits haben keinen (verzerrenden) Einfluss auf den Index. Die Gewichtung erfolgt nach der Marktkapitalisierung der gelisteten Unternehmen. Eine Überprüfung der Zusammensetzung des FTSE MIB erfolgt regelmäßig im März und September. Die Berechnung wird während der Handelszeit von 9:00 bis 17:30 MEZ alle 15 Sekunden aktualisiert. Der von der Borsa Italiana berechnete FTSE Italia All-Share-Index, umfasst alle Unternehmen der Auswahlindizes FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap und FTSE Italia Small Cap.

Zusammensetzung 
Der FTSE MIB setzt sich aus folgenden Unternehmen zusammen (Stand: 7. April 2022).

Geschichte

Namensänderungen 

Der italienische Leitindex startete am 31. Dezember 1992 unter dem Namen COMIT 30 mit einem Basiswert von 100 Punkten.

Am 17. Oktober 1994 übernahm die Borsa Italiana die Rechte am COMIT 30 von der Banca Commerciale Italiana (heute Sanpaolo IMI) und nannte den Index in MIB 30 um. Der Basiswert von 1992 wurde auf 10.000 Punkte festgelegt. Die Indexauswahl erfolgte anhand eines sogenannten „Indikator der Liquidität und Kapitalisierung“ (ILC), der aus der Handelsliquidität und der Marktkapitalisierung ermittelt wurde. Eine Neubewertung erfolgte zweimal pro Jahr.

Am 2. Juni 2003 führte die italienische Börse in Mailand in Zusammenarbeit mit Standard & Poor’s den aus 40 Werten bestehenden S&P/MIB ein, der für eine Testphase von fünf Monaten parallel zum etablierten aus 30 Werten bestehenden MIB 30 berechnet wurde.

Am 3. November 2003 löste der S&P/MIB den MIB 30 als italienischen Leitindex ab, dessen Berechnung am 29. Mai 2009 eingestellt wurde. Beide Indizes wurden am 31. Oktober 2003 auf den Wert von 25.973 Punkten synchronisiert, um einen reibungslosen Übergang des Handels von Futures und Optionen auf den neuen Leitindex zu gewährleisten.

Am 1. Juni 2009 trat Standard & Poor's den Index an die FTSE Group ab, die zu 50 Prozent der London Stock Exchange Group gehört und gleichzeitig die Muttergesellschaft der Borsa Italiana ist. Seitdem nennt sich der Aktienindex FTSE MIB, um diese Änderung widerzuspiegeln.

Indexentwicklung 
Am 2. Januar 1998 beendete der MIB den Handel zum ersten Mal über der Grenze von 25.000 Punkten und am 2. März 2000 erstmals über der 50.000-Punkte-Marke. Am 6. März 2000 schloss der Index mit 51.093 Punkten auf einem Allzeithoch. Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) fiel der Index bis 12. März 2003 auf einen Tiefststand von 20.539 Punkten. Das war ein Rückgang seit März 2000 um 59,4 Prozent. Der 12. März 2003 bedeutet das Ende der Talfahrt. Ab Frühjahr 2003 begann der MIB wieder zu steigen. Bis zum 18. Mai 2007 stieg der Aktienindex auf einen Schlussstand von 44.364 Punkten.

Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der MIB wieder zu sinken. Am 20. Juni 2008 schloss er mit 29.854 Punkten wieder unter der Grenze von 30.000 Punkten. Im Zuge der Krise stieg die Volatilität des Index. Am 6. Oktober 2008 erlitt der MIB mit 8,24 Prozent den größten Tagesverlust seiner Geschichte und am 13. Oktober 2008 erzielte der Aktienindex mit 11,49 Prozent den höchsten Tagesgewinn. Am 24. Oktober 2008 schloss er mit 19.900 Punkten unter der 20.000-Punkte-Marke. Einen neuen Tiefststand erzielte der MIB am 9. März 2009, als er den Handel mit 12.620,57 Punkten beendete. Seit 18. Mai 2007 entspricht das einem Rückgang um 71,6 Prozent.

Den zweithöchsten Kursanstieg erlebte der MIB am 10. Mai 2010 (11,28 Prozent) aufgrund des Beschlusses zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus. Der 9. März 2009 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2009 war der Index wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 19. Oktober 2009 stieg er um 67,9 Prozent auf einen Schlussstand von 24.425,98 Punkten.

Die Eurokrise ab 2010 und die Abschwächung der globalen Konjunktur ab 2011 führten zu einem Kurseinbruch des FTSE MIB. Am 12. September 2011 beendete der Index den Handel bei 13.474,14 Punkten. Der Verlust seit dem 19. Oktober 2009 beträgt 42,8 Prozent. Eine Erholung der Kurse führte zu Wertsteigerungen am Aktienmarkt. Am 19. März 2012 schloss das Börsenbarometer bei 17.133,42 Punkten und damit um 27,2 Prozent höher als sechs Monate zuvor. Am 24. Juli 2012 beendete der italienische Leitindex den Handel bei 12.362,51 Punkten und damit auf dem tiefsten Stand seit dem 23. November 1993. Der Verlust seit dem Höchststand am 19. März 2012 liegt bei 27,8 Prozent und seit dem Allzeithoch am 6. März 2000 bei 75,8 Prozent.

Die Ankündigung neuer Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in grundsätzlich unbegrenztem Umfang führte zu einer Erholung der Kurse am Aktienmarkt. Die monetären Impulse spielten eine größere Rolle bei der Kursbildung, als die Schrumpfung der italienischen Wirtschaft und die Lage der Unternehmen. Am 11. Januar 2013 schloss der FTSE MIB bei 17.502,39 Punkten und damit um 41,6 Prozent höher als am 24. Juli 2012.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des MIB.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine seit 1992.

Die besten Tage 
Die Tabelle zeigt die besten Tage seit 1992.

Die schlechtesten Tage 
Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage seit 1992.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des COMIT 30 (1992–1993), des MIB 30 (1994–2002), des S&P/MIB (2003–2008) und des FTSE MIB (seit 2009).

Siehe auch 
 FTSE Italia Mid Cap

Weblinks 
 Index an der Borsa Italiana
 Index bei Bloomberg
 Index bei Yahoo

Einzelnachweise 

Aktienindex
Wirtschaft (Mailand)
Handel (Italien)